Kecamatan Arjasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Arjasa (distrikt i Indonesien, lat -8,11, long 113,76), Jawa Timur, 
 Kecamatan Arjasa (distrikt i Indonesien, lat -6,89, long 115,37), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar